Соревнования в беге на 10 000 метров у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Тирунеш Дибаба из Эфиопии выиграла золото на этой дистанции на второй Олимпиаде подряд. Чемпионка мира 2011 года на этой дистанции Вивиан Черуйот заняла третье место.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался не побитым.

Медалисты

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
Ж